Finala Cupei Campionilor Europeni 1990 a fost un meci de fotbal între AC Milan din Italia și Benfica din Portugalia, jucat pe 23 mai 1990 pe Praterstadion în Viena, Austria.

Match details

Vezi și
Cupa Campionilor Europeni 1989–90

Legături externe
1989-90 season at UEFA website

1990 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA